Kouban, Koubane ou Kuban  peut désigner :
 le fleuve de ce nom en Russie ;
 la région drainée par ce fleuve, ancien territoire des cosaques du Kouban et de la République populaire du Kouban (historiquement l'oblast du Kouban) ;
 un stade à Krasnodar, capitale de cette région ;
 Kouban ou Baki (Nubie), localité de Haute-Égypte connue par la stèle de Kouban érigée par Ramsès II.

Voir aussi 
 Cubane,
 ,
 ,
 .